In Memory of Quorthon — музичний альбом гурту Bathory. Виданий 3 червня 2006 року лейблом Black Mark Production. Загальна тривалість композицій становить 234:14. Альбом відносять до напрямків блек-метал, вікінг-метал, треш-метал, рок.

Список пісень

CD 1 
 «Song to Hall Up High» — 2:32
 «Odens Ride over Nordland» — 2:59
 «Twilight of the Gods» — 11:04
 «Foreverdark Woods» — 8:10
 «A Fine Day to Die» — 8:23
 «The Woodwoman» — 6:15
 «I've Had it Coming my Way» (записаний Квортон) — 3:31
 «Armageddon» — 2:27
 «Born to Die» — 3:55
 «God Save the Queen» (Кавер-версія групи Sex Pistols) — 3:14
 «The Sword» — 4:07
 «For All Those Who Died» — 4:54
 «Call from the Grave» — 4:52
 «Born for Burning» — 5:10
 «Boy» (nagrane jako Quorthon) — 7:39

CD 2 
 «One Rode to Asa Bay» — 10:20
 «The Lake» — 6:39
 «The Land» — 6:11
 «Raise the Dead» — 3:39
 «War Pigs» (кавер групи Black Sabbath) — 8:47
 «Enter the Eternal Fire» — 6:57
 «Blood Fire Death» — 10:28
 «Ring of Gold» — 5:35
 «War Machine» — 3:18
 «War» — 2:14
 «Ace of Spades» (кавер групи Motörhead) — 5:12
 «Death and Resurrection of a Northern Son» — 8:21
 «The Ravens» — 1:08

CD 3 
 «The Wheel of Sun» — 8:45
 «Apocalypse» — 3:48
 «Black Diamond» (кавер групи Kiss) — 6:09
 «Woman of Dark Desires» — 4:05
 «Destroyer of Worlds» — 4:49
 «Sea Wolf» — 5:24
 «Deuce» (кавер групи Kiss) — 3:42
 «The Return of Darkness and Evil» — 3:50
 «Day of Wrath» — 7:09
 «I'm Only Sleeping» (кавер групи The Beatles записаний Quorthon) — 2:56
 «Ode» — 6:23
 «Hammerheart» — 3:53
 «Heimfard» — 2:06
 «Outro» — 0:24
 «You Just Got to Live» (записаний Quorthon) — 5:04
 «Silverwing» (nagrany wraz z Jennie Tebler) — 5:15
 «Song to Hall up High» (Версія з вокальною партією у виконанні Jennie Tebler) — 2:31

DVD 
 «One Rode to Asa Bay»
 «MTV Interview»
 «Hammerheart Promotional Footage»
</div>

Посилання 
 Encyclopaedia Metallum - Bathory - In Memory of Quorthon 
 

Альбоми Bathory
Музичні альбоми 2006